La Coupe d'Espagne de football 2013-2014, ou Coupe du Roi, est la  de cette compétition dont le tenant du titre est l'Atlético de Madrid.

83 équipes de première, deuxième et troisième division prennent part à la compétition. Les équipes filiales (équipes réserves) ne participent pas. Le champion de la Coupe du Roi se qualifie pour disputer le quatrième tour de la Ligue Europa 2014-2015 et pour la Supercoupe d'Espagne 2014.

La finale a lieu le  à Valence entre les deux grands rivaux, le Real Madrid et le FC Barcelone. C'est le club madrilène qui s'impose et remporte sa  Coupe du Roi.

Équipes qualifiées 
Sont qualifiées pour la Coupe du Roi 2013-2014 :
 les vingt équipes de Première division ;
 les vingt équipes de Deuxième division A ;
 vingt-cinq équipes de Deuxième division B. Ce sont les cinq premiers de chacun des quatre groupes qui composent la Segunda División B, plus les cinq équipes avec le plus de points à la fin de la saison précédente, qui participent à la Coupe du Roi ;
 dix-huit équipes de Tercera División. Ce sont les champions 2013 de chacun des 18 groupes qui composent la Tercera División qui participent à la Coupe du Roi.

Premier tour 
43 équipes de Segunda División B et Tercera División prennent part au premier tour de la Coupe du Roi. Le tour se joue à match unique le  sur le terrain du club tiré au sort en premier. Sept clubs sont exemptés : CF Fuenlabrada, CE L'Hospitalet, Lleida Esportiu, Lucena CF, CD Olímpic de Xàtiva, Racing de Santander et CD Tudelano.

Deuxième tour 
Le deuxième tour est disputé entre les 18 vainqueurs du premier tour, les 7 clubs exempts et les 20 équipes de Deuxième division A. Les clubs de Deuxième division A s'affrontent obligatoirement entre eux. Ce tour se joue sur un seul match les 10 et . Un club est exempté, l'Algeciras CF.

Troisième tour 
Le troisième tour se joue entre les 22 vainqueurs du tour précédent et le club exempté. Les équipes de Deuxième division A s'affrontent de nouveau obligatoirement entre elles. Ce tour se dispute sur un seul match les 16 et . L'UE Sant Andreu est exempté.

Phase finale

Seizièmes de finale 
Les onze équipes victorieuses au troisième tour, le club exempté ainsi que les vingt équipes de Première division prennent part aux 1/16 de finale de la Coupe du Roi. Les sept équipes engagées dans des compétitions européennes affrontent obligatoirement les sept équipes de Deuxième division B. Les équipes de Deuxième division A affrontent obligatoirement les équipes restantes de Première division. Ce tour se joue en matchs aller-retour du 6 au .

Huitièmes de finale 
Les 1/8 de finale se disputent les 8 et .

Quarts de finale 
Les 1/4 de finale se disputent les 22 et . Le match retour entre le Racing de Santander et la Real Sociedad ne s'est pas joué en raison d'une protestation des joueurs du Racing envers les dirigeants de leur club qui ne les paient plus depuis plusieurs mois.

Demi-finales 
Les demi-finales se disputent les 5 et .

Finale

Meilleurs buteurs 

Source journal Marca

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Coupe d'Espagne de football
 Championnat d'Espagne 2013-2014
 Supercoupe d'Espagne 2014

Lien externe 
  Site de la Real Federación Española de Fútbol

2013-2014
Saison 2013-2014 de football en Espagne
Espagne